Дейл Уильям Митчелл (род. 21 апреля 1958 года в Ванкувере) — бывший профессиональный футбольный нападающий, который играл в составе нескольких североамериканских команд в 1980-х и 1990-х годах.

Он сыграл 55 матчей за сборную Канады и долгое время держал рекорд по числу голов (19), пока его достижение не превзошёл Дуэйн Де Розарио. Он также был главным тренером сборной Канады, Митчелл пробыл на посту с мая 2007 по 27 марта 2009 года. В 2012 году в рамках празднования столетнего юбилея Канадской футбольной ассоциации он был назначен тренером символической сборной Канады всех времён. В 2002 году он был введён в Канадский футбольный зал славы, а в марте 2014 года было объявлено, что он также будет включён в Зал славы шоубола.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Митчелл играл в бывшей Североамериканской футбольной лиге, начав свою профессиональную карьеру с «Ванкувер Уайткэпс» (1977—1978), большая часть его карьеры в NASL прошла с «Портленд Тимберс» (1979—1982), а последним клубом стал «Монреаль Мэник» (1983). В 1988 году он подписал контракт с возрождённым «Ванкувер Уайткэпс», за который играл в Канадской футбольной лиге и Американской профессиональной футбольной лиге, он провёл за клуб 213 матчей и забил 211 голов.

Митчелл также сыграл девять шоубольных сезонов в MISL с «Такома Старз», «Канзас-Сити Кометс» и «Балтимор Бласт». Митчелл завершил карьеру в ранге третьего бомбардира в истории лиги (406 голов) и четвёртого по системе гол плюс пас (280 передач).

Международная карьера 
Митчелл полностью сыграл все матчи олимпийской сборной Канады на летних Олимпийских играх 1984, забив три гола. В том числе Митчелл открыл счёт в четвертьфинальном матче против Бразилии, соперник сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти, где Митчелл уже не смог забить, Бразилия прошла дальше со счётом 4:2.

Он дебютировал за основную сборную Канады 15 сентября 1980 года в товарищеском матче против Новой Зеландии, в котором забил два гола. Свой последний международный матч Митчелл провёл в августе 1993 года против Австралии. Он сыграл за Канаду в 22 отборочных матчах на чемпионат мира, а также участвовал в игре против Венгрии в рамках группового этапа мундиаля 1986 года.

Тренерская карьера 
После окончания карьеры игрока Митчелл тренировал резервную команду «Ванкувер Уайткэпс» и был помощником главного тренера первой команды с 1995 по 1999 год, затем он сменил Карла Валентайна на посту главного тренера клуба. С 2001 по 2007 год Митчелл занимал пост главного тренера молодёжной сборной Канады. В 2004 году во время отбора на чемпионат мира по футболу 2006 он работал помощником тренера основной сборной, Фрэнка Йеллопа. В мае 2007 года он был назначен главным тренером основной сборной. В 2008 году он не смог вывести Канаду в третий отборочный раунд на чемпионат мира зоны КОНКАКАФ, его команда попала в так называемую «группу смерти», где ей преградили путь Мексика и Гондурас. Он был уволен с должности 27 марта 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Profile — Canada Soccer
 
 Dale Mitchell becomes Canadian Senior Men’s head coach
 CSA press release for hiring Mitchell to their coaching staff

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1974—1984)
Игроки ФК «Портленд Тимберс» (1975—1982)
Игроки ФК «Монреаль Мэник»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)
Футбольные тренеры Канады
Тренеры ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1986—2010)
Тренеры сборной Канады по футболу